Andrea Pennacchi – attore e drammaturgo italiano
Antonio Pennacchi – scrittore e storico italiano
Fabio Pennacchi – medico e generale italiano
Laura Pennacchi – economista e politica italiana, sorella di Antonio
Pier Maria Pennacchi – pittore italiano

Pagine correlate 
 Pennacchio